Сен-Франсуа́-Лакруа́ () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Бузонвиль.

География 						
Сен-Франсуа-Лакруа расположен в 32 км к северо-востоку от Меца. Соседние коммуны: Ломесфель на севере, Вальдвестрофф на северо-востоке, Бибиш на юго-востоке, Манскирш на юге, Камплиш на юго-западе, Моннеран на западе.

История 
 Деревня была построена в 1612—1624 годах.						
 Коммуна бывшего герцогства Лотарингия.

Демография 						
По переписи 2008 года в коммуне проживало 257 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Франсуа 1739 года, алтарь и статуи XVIII века, пьета.
 Часовня де-ла-Круа XIX века.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						
Коммуны департамента Мозель